

Sigle 
 Data mining
 Deathmatch
 Death metal
 Decreto ministeriale
 Depeche Mode
 Diabetes mellitus – diabete mellito
 Direct Message, con particolare riferimento ai messaggi privati su Twitter e su Instagram
 Dragaggio magnetico
 Dungeon master
 Dirigente movimento (trasporto ferroviario)

Musica 
 DM EP – EP di Warez e Nerone
 DM – singolo di Blueface del 2018

Chimica 
 DM – difenilamminocloroarsina

Codici 
 DM – codice vettore IATA di Maersk Air
 DM – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Dominica

Informatica 
 .dm – dominio di primo livello della Dominica

Religione 
 D.M. – Figlie dell'Immacolata Concezione di Maria
 D.M. – Figlie di Maria
 D.M. – Dis Manibus

Altro 
 dm – simbolo del decimetro
 DM – simbolo del Marco tedesco
 DM – targa automobilistica di Demmin (Germania)
 DM – targa automobilistica di Sulawesi settentrionale (Indonesia)